Müllendorf (Oostenrijk), een gemeente in Oostenrijk
 Müllendorf (Luxemburg), een dorp in Luxemburg
 Müllendorf (Duitsland), dorp in Duitsland bij Geilenkirchen